Luis Prieto – regista spagnolo
 Luis Prieto Zalbidegoitia – calciatore spagnolo
 Luis Jorge Prieto – linguista e semiologo argentino